Kabinett Yamagata steht für folgende Regierungen Japans:

 Kabinett Yamagata I (1889 bis 1891) 
 Kabinett Yamagata II (1898 bis 1900)